Throop, village du comté de Dorset, en Angleterre.
 Throop, ville du comté de Cayuga dans l'État de New York.
 Throop, borough du comté de Lackawanna dans le Commonwealth de Pennsylvanie.